Алекса́ндр Ива́нович Попо́в:
 Попов, Александр Иванович (1899—1973) — советский лингвист и историк, доктор наук.
 Попов, Александр Иванович (род. 1940) — советский и российский артист цирка, дрессировщик.